Джова́нни Ферра́ри (; ) — итальянский футболист, нападающий. Вместе с Джузеппе Фурино является одним из трёх восьмикратных чемпионов Италии по футболу.

Биография 
Дебютировав в команде родного города в возрасте 19-ти лет, Феррари очень скоро был замечен селекционерами «Ювентуса», которые и привезли его в столицу Пьемонта, обеспечив тем самым прекрасное (по футбольным меркам) будущее. За годы, проведенные в Юве, Феррари провёл 160 игр, забивая практически в каждом третьем матче. Здесь же он выиграл своё первое скудетто 1931, которых впоследствии было ещё четыре. Таким образом, Старая Сеньора завоевала пять чемпионских титулов подряд, что и по сей день считается рекордом национального первенства.

В это же время Джованни Феррари дебютировал в сборной: стартовый матч состоялся 9 февраля 1930 против Швейцарии и закончился со счетом 4:2 в пользу Адзурры. Спустя четыре года Феррари вместе с небесно-голубой эскадрой одерживает победу в чемпионате мира, и этот успех будет повторен на последующем мундиале. Примечательно, что во второй команде найдется место лишь четырём игрокам первой: Феррари, коллеге по амплуа Джузеппе Меацца, защитнику Эральдо Монцельо и голкиперу Гвидо Мазетти.

Третьим Чемпионатом Мира, в котором Феррари примет участие, будет первенство 1962 года. Только на этот раз в качестве тренера совместно с Паоло Мацца.

После ухода из Ювентуса Джованни Феррари продолжил свою карьеру в миланской «Амброзиане Интер». Сыграв за клуб 125 матчей, он «увёз» из города ещё два чемпионских титула (1938, 1940). Свой восьмой — рекордный — трофей Феррари завоевал уже в составе «Болоньи».

Лишь двум игрокам в истории итальянского футбола удавалось добиться подобного результата: Джузеппе Фурино и Вирджинио Розетта также имеют по восемь скудетто.

Умер в 1982 году от кровоизлияния в печени. Через несколько дней ему могло исполниться 75 лет. У него осталась дочь и внучка. В 2007 году в его родном городе открыта мемориальная доска.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте figc.it
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте enciclopediadelcalcio.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Алессандрия»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Болонья»
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Прато»
Тренеры ФК «Падова»
Тренеры ФК «Ксамакс»